fping — Свободно распространяемая утилита для UNIX-систем. Проверяет доступность узлов в сети путём посылки ICMP ECHO_REQUEST пакетов. В отличие от стандартной утилиты ping, можно указать сколько угодно узлов в командной строке, или указать текстовый файл со списком узлов. Вместо того, чтобы послать запрос и ожидать ответа от одного узла, fping посылает запрос и переходит к следующему узлу по round-robin

По умолчанию, когда узел ответил, он удаляется из списка узлов для проверки, если же в течение заданного времени и/или количества попыток ответ не пришёл, то такой узел считается недоступным. fping может посылать указанное или бесконечное количество запросов, так же, как это делает ping

В отличие от ping, fping подразумевает использование его в скриптах, поэтому он выводит данные в форме удобной для разбора скриптом (parse)

fping относится к утилитам, использующим ping sweep технологию. Вы должны понимать что пингование (сканирование) узлов или сетей, которые вам не принадлежат, может трактоваться как нежелательное действие.

fping используется в следующих системах мониторинга
 SmokePing.
 Xymon.
 Zabbix.

Ключ «-e» показывает RTT — время от момента посылки запроса до момента получения ответа), а ключ «-c» указывает количество посылаемых пакетов.

 %% fping -e -c 3 192.168.1.1
 
 192.168.1.1 : [0], 84 bytes, 3.04 ms (3.04 avg, 0 % loss)
 192.168.1.1 : [1], 84 bytes, 2.11 ms (2.57 avg, 0 % loss)
 192.168.1.1 : [2], 84 bytes, 2.25 ms (2.46 avg, 0 % loss)
 
 192.168.1.1 : xmt/rcv/%loss = 3/3/0%, min/avg/max = 2.11/2.46/3.04

Авторы 
 Roland J. Schemers III, Stanford University, concept and versions 1.x
 RL «Bob» Morgan, Stanford University, versions 2.x
 David Papp, versions 2.3x
 David Schweikert, versions 3.x

История 
 Dec/2011 — David Schweikert продолжил работу над fping, выпустив версию 3.0 и собрав в неё ряд существующих исправлений. Сайт переехал в домен org: www.fping.org.
 Mar/2007 — fping перенесен на sourceforge.net
 Sep/2002 — Thomas Dzubin взялся за поддержку кода и веб-сайта www.fping.com вместо David Papp
 Jan/2002 — Jeroen Massar добавил поддержку IPv6. Выпущена версия 2.4b2_to-ipv6
 Nov/2001 — Tobias Oetiker исправил ошибки для использования в своей SmokePing. Выпущена версия 2.4b2_to
 Jul/2001 — Andreas Erhart нашёл ошибку, когда съедалась первая цифра после точки в режиме -C n. Исправлено в версии 2.4b2.
 Jul/2001 — Benjamin Gardiner скомпилировал fping на Mac OS X
 Jul/2001 — Добавили каталог «contribs» в секцию загрузки.
 Jul/2001 — tarball распаковывается в свой каталог вместо текущего.

Примечания

См. также 
 ping
 nmap

Ссылки 
 http://fping.sourceforge.net
 https://web.archive.org/web/20070712180105/http://homepage.mac.com/duling/halfdozen/Smokeping-Howto.html

TCP/IP
Утилиты Unix
Администрирование компьютерных сетей